Příjmení Buchan má více nositelů:

 Charlie Buchan (1891–1960), anglický fotbalista a sportovní novinář
 John Buchan (1875–1940), skotský spisovatel
 Wattie Buchan (* 1956), skotský punkrockový zpěvák

Externí odkazy